Boca del Monte (Guatemala) une localité du Guatemala
  une localité du Panama